Масонская ложа в городе Кольмаре (департамент Верхний Рейн, Франция) — исторический памятник и действующий масонский храм Великого востока Франции.

Местоположение 
Здание расположено на 37 авеню Клемансо в Кольмаре.

История 
Здание было построено в 1906 году на личные средства Вильгельма II.

На первом этаже находится масонский храм под названием «храм республики». Именно в этом месте, где располагаются ещё 6 лож, находится ложа «Клемансо».

Стены фасада и ворота с оградой являются предметом исторического наследия и зарегистрированы в качестве исторического памятника с 9 февраля 2007 года.

Архитектура 
Здание имеет квадратную форму, выполнено в рейнском романтическом стиле и включает в себя выступающий, смещённый от центра, фасад со стороны улицы и башенку с лестницей, выходящую во двор.

Многие масонские символы присутствуют в качестве различных элементов деревянной отделки, в скульптурах, росписи и витражах.

См. также 
 Масонская ложа города Перигё
 Масонская ложа города Доль
 Масонский храм Лилля
 Замок Монженан

Примечания 

Масонские здания
Масонские ложи
История масонства
Масонство во Франции
Великий восток Франции
Достопримечательности Франции
Памятники Франции
Архитектура Франции
Здания и сооружения, построенные в 1906 году
Появились в 1906 году во Франции